Rentería puede referirse a:
 Rentería, municipio español de la provincia de Guipúzcoa, País Vasco. 
 Rentería (apellido), apellido español originario del lugar de su nombre.